Prišnjak je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Prišnjak, otoček pri Murtru
 Prišnjak, otoček pri severni Dalmaciji
 Prišnjak, otoček v Narodnem parku Kornati